Oreohelix metcalfei är en snäckart som beskrevs av Cockerell 1905. Oreohelix metcalfei ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
metcalfei